A Rodovia PR-439 é uma estrada pertencente ao governo do Paraná que se inicia em Santo Antônio da Platina (entroncamento com a rodovia BR-153) e acaba em Ribeirão do Pinhal.

Trechos da Rodovia 

A rodovia possui uma extensão total de aproximadamente 35,2 km, podendo ser dividida em 2 trechos, conforme listados a seguir:

Extensão pavimentada: 35,2 km (100,00%)

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Ministério dos Transportes

Rodovias do Paraná